Пиндос — этническо-национальное прозвище.
 Пиндос — порода лошадей.
 «Пиндос» — греческий эскортный миноносец.

См. также 
 Пинд (значения)